

Geografia

Austria 
 Dimbach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 Dimbach – rzeka, dopływ Dunaju

Niemcy 
 Dimbach – dzielnica Volkach
 Dimbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz